Вермиллион, Вермильон  — город и окружной центр округа Клей в Южной Дакоте. Население 10 571 (на 2010 год) — десятое место в штате. Город расположен на реке Вермиллион в 8 км к северу от её впадения в Миссури. В Вермиллионе находится Университет Южной Дакоты.

История 

Место, где впоследствии возник город, было издавна населено племенами американских индейцев. Первыми европейцами в этих местах были французские торговцы в конце XVIII века. В 1804 году на месте будущего города побывала Экспедиция Льюиса и Кларка. После этого трапперы и торговцы основали в месте впадения реки Вермиллион в Миссури торговую факторию. В 1843 году здесь изучал жизнь птиц американский натуралист Джон Одюбон.

Город был основан в 1859 году, название «Вермиллион» произошло от названия реки, на которой возник город. Первыми поселенцами были иммигранты из скандинавских стран. В 1862 году здесь был основан университет. К 1873 году в городе уже были 3 гостиницы, 3 аптеки и магазина, а также банк.

Первоначально город строился непосредственно на берегу Миссури, однако после наводнения 1881 года, затопившего три четверти его территории, был перенесен на возвышенности, дальше от реки.

Демография 
Согласно переписи населения 2010 года, в Вермиллионе проживали 10 571 человек. В расовом плане 89,6 % — белые, 1,7 % — негры, 3,6 % — индейцы, 2,1 % — азиаты, 0,5 % — другие расы, 2,6 % — отнесли себя к двум и более расам. Доля латинос составила 2,4 %.

Экономика 
Вермиллион представляет собой смешанный студенческий и сельский город. Основная продукция сельского хозяйства — кукуруза, соевые бобы и люцерна.

Образование 
В городе расположен Университет Южной Дакоты, основанный в 1862 году. Это единственное учебное заведение штата, где готовят врачей и юристов.

Города-побратимы 
Ратинген, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Вермиллион
 История города Вермиллион

Города Южной Дакоты
Университетские города США
Окружные центры Южной Дакоты